Get Ready – singolo dei The Temptations del 1966, dall'album Gettin' Ready
 Get Ready – singolo di Ma$e del 1999, dall'album Double Up
 Get Ready – album dei Rare Earth del 1969
 Get Ready – album dei Traks del 1983
 Get Ready! – album dei 2 Unlimited del 1992
 Get Ready – album dei New Order del 2001
 Get Ready – album degli Human Nature del 2007
 Get Ready – album dei Kleeer del 1982
 Get Ready! – EP dei Little Red del 2008
 Get Ready – gruppo musicale belga